Die Liste der Außenminister 2008 enthält sämtliche Außenminister der Welt, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2008 im Amt waren. Angaben zu Außenministern von abhängigen bzw. von den Vereinten Nationen nicht als selbstständige Staaten anerkannten Gebieten sowie frühere oder spätere Amtszeiten sind kursiv geschrieben.

Am 5. Februar 2008 wurde auf den Färöer ein eigenständiges Außenministerium errichtet. Kosovo proklamierte am 17. Februar 2008 seine Unabhängigkeit.

Einzelnachweise

Literatur 
 Der Fischer Weltalmanach 2009. Fischer, Frankfurt am Main, September 2008, ISBN 978-3-596-72009-5.
 Der Fischer Weltalmanach 2010. Fischer, Frankfurt am Main, September 2009, ISBN 978-3-596-72010-1.

Weblinks 
 www.rulers.org

2008
Außenminister